Termenul „Mega” se poate referi la:

Prescurtări:
Editura completă „Marx-Engels-Gesamtausgabe“,
Cuplung magnetic la mașinile VW. „Magnetisch-Elektrischer Getriebe-Automat”
„Aixam-Mega” o uzină franceză constructoare de mașini
prefix pentru unitate de măsură „mega = milion”